

Fumetto 
 The Originals – graphic novel di Dave Gibbons del 2004

Musica 
 The Originals – gruppo musicale rhythm and blues/soul statunitense
 The Originals – album dei Kiss del 1976
 The Originals – album di Kim Wilde del 1995
 The Originals – raccolta dei Red Hot Chili Peppers del 1995

Televisione
 The Originals – serie televisiva del 2013

Pagine correlate 
 Originals